Westendstraße (München), een straat in München
Westendstraße (metrostation), een station van de metro van München